Fallston ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
Fallston (Maryland)
Fallston (Nort Carolina)
Fallston (Pennsylvania)